

Persone 
 Francesco Colitto – avvocato e politico italiano
 Lucas Colitto –  calciatore argentino, centrocampista
 Alfredo Colitto – scrittore italiano

Altro 
 Colitto – personaggio della mitologia greca, padre di Diomo